Felice Del Beccaro – critico letterario
 William Beccaro – giornalista italiano